Las siglas ALM pueden hacer referencia a:

 Air ALM, una aerolínea neerlandesa.
 ALM / Quality Center (Application Lifecycle Management), una herramienta de gestión de pruebas.
 El Aeropuerto Regional de Alamogordo-White Sands (código IATA: ALM, código ICAO: KALM, código FAA LID: ALM), en Nuevo México.

Siglas